Příjmení Schlesinger nosí tyto osobnosti:

 Adam Schlesinger (1967–2020), americký hudebník, člen skupiny Fountains of Wayne
 Akiva Josef Schlesinger, uherský rabín
 Arthur Schlesinger Jr., americký filozof
 Frank Schlesinger, astronom
 James Rodney Schlesinger, americký politik, v 70. letech 20. století ředitel CIA, ministr obrany USA
 John Schlesinger (1926 – 2003), britský filmový režisér a herec
 Josef Schlesinger (1831 – 1901), rakouský matematik, filozof a politik
 Josef Schlesinger (výtvarník), český výtvarník
 Ludwig Schlesinger (1838 – 1899), českoněmecký historik a politik
 Martin Schlesinger, německý filmový kameraman
 Max Schlesinger, virolog
 Norbert Schlesinger, rakouský architekt
 Richard Schlesinger, americký hazenkář
 Richard Schlesinger, australský tenista
 Samuel Schlesinger (1894 – 1927), maďarský spisovatel a novinář, později Béla Szenes

 další varianty příjmení
 Alois Libor Šlesinger (1806–1893) – česko-americký politický emigrant a novinář
 Jaroslav Šlezinger (1911 – 1955), český akademický sochař
 Michal Šlesingr (* 1983), český biatlonista
 Slavko Šlezinger, jihoslovanský výtvarník

 další významy
 Schlesinger (kráter), kráter na Měsíci
 Schlesinger (planetka), planetka v Sluneční soustavě

Německá příjmení
Židovská příjmení
Česká příjmení